Сбо́рная Арме́нии по футбо́лу до 19 лет () — национальная сборная команда Армении, в составе которой могут выступать футболисты Армении в возрасте 19 лет и младше. Многие игроки из юношеской сборной Армении впоследствии выступают за более взрослую молодёжную сборную страны.

Сборная Армении по футболу среди юношей до 19 лет сыграла свой первый матч в 1993 году: это была игра против сборной Турции. Сборная Армении до 19 лет 2 раза смогла квалифицироваться на чемпионат Европы: на турнир 2005 года и на турнир 2019 года.

Главные тренеры

Ссылки 
 Сайт Федерации Футбола Армении
 Профиль на официальном сайте УЕФА

до 19
Футбол в Армении
Андорра